CAX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Crosby, Carlisle, Regno Unito
 CAx – Computer-aided technologies